Хенифра () — город в Марокко, расположен в области Мекнес-Тафилалет.

История 
Своё название город Хенифра получил от берберского слова «Khanfar», что означает «нападение».

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 913 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Марокко